Iclod több romániai település neve:
 Nagyiklód, Kolozs megye
 Küküllőiklód, Fehér megye